Vila Fernando (Elvas), een plaats in de Portugese gemeente Elvas
 Vila Fernando (Guarda), een plaats in de Portugese gemeente Guarda